Ка́менный мост и Ка́менный Мост:

Ка́менный мост — это мост, построенный из камней. Также, это распространённый топоним:

Мосты

Австрия 
 Каменный мост () — мост через реку Инн в Шваце.

Бразилия 
 Каменный мост () — мост в Порту-Алегри.

Германия 
 Каменный мост () — мост через реку Лан в Вайльбурге.
 Каменный мост () — мост в Кведлинбурге.
 Каменный мост () — мост через Дунай в Регенсбурге.
 Каменный мост () — мост через реку Эльббах в Хадамаре.

Испания 
 Каменный мост () — мост через реку Эбро в Логроньо.
 Каменный мост () — мост через реку Эбро в Сарагосе.
 Каменный мост () — мост через реку Дуэро в Саморе.
 Каменный мост () — мост через реку Дуэро в Сорие.

Италия 
 Каменный мост () — мост через реку Адидже в Вероне.

Латвия 
 Каменный мост () — мост через реку Даугаву в Риге.

Перу 
 Каменный мост () — мост через реку Римак в Лиме.

Польша 
 Каменный мост () — мост через реки Просну в Калише.

Россия 
 Каменный мост — пешеходный мост через реку Золотуху в Вологде.
 Каменный мост — путепровод на пересечении улиц Карла Маркса и Чернышевского в Воронеже.
 Каменный мост — мост через реку Исеть в Екатеринбурге.
 Каменный мост — виадук через Березуйский овраг в Калуге.
 Каменный мост — мост через канал Грибоедова в Санкт-Петербурге.
 Ново-Каменный мост — мост через Обводный канал в Санкт-Петербурге.
 Каменный мост — мост через реку Ушайку в Томске.

Северная Македония 
 Каменный мост (, ) — мост через реку Вардар в Скопье.

США 
 Каменный мост () — железнодорожный мост через реку Коунмо в Джонстауне, штат Пенсильвания.
 Каменный мост () — мост через реку Булл-Ран в Манассасе, штат Виргиния.

Турция 
 Каменный мост () — мост через реку Сейхан в Адане.

Франция 
 Каменный мост () — мост через Гарону в Ажене.
 Каменный мост () — мост через Гарону в Бордо.
 Каменный мост () — мост через Сону в Гре.
 Каменный мост () — мост через реку Дордонь в Либурне.
 Каменный мост () — одно из названий моста Вильсона через Луару в Туре.

Чехия 
 Каменный мост () — мост через реку Отаву в Писеке.

Эстония 
 Каменный мост () — несохранившийся мост через реку Эмайыги в Тарту, существовавший в 1784–1941 гг.

Населённые пункты 
 Каменный Мост — село в Кировоградской области Украины.
 Каменный Мост — посёлок в Николаевской области Украины.
 Каменный Мост — село в Николаевской области Украины.

Другое 
 «Каменный мост» — роман Александра Терехова о событиях 3 июня 1943 года
 Каменный мост (картина Рембрандта)

См. также 
 Большой Каменный мост
 Малый Каменный мост
 Каменный остров
 Каменный остров (Кубенское озеро)